Коринн Ле Кере (Corinne Le Quéré; род. июль 1966, Канада) — франкоканадский учёный, занимающаяся исследованиями взаимодействия изменения климата и углеродного цикла. Профессор Университета Восточной Англии и в 2011-2018 гг. директор , член Лондонского королевского общества (2016). Член британского  (с 2016) и (с 2014) научного комитета . Соавтор 3-го (2001), 4-го (2007) и 5-го (2014) оценочных докладов МГЭИК, а также .
Является высокоцитируемым учёным.

Окончила Монреальский университет со степенью бакалавра физики и Университет Макгилла со степенью магистра атмосферных и океанических наук. Степень доктора философии по океанографии получила в 1999 году в парижском Университете Пьера и Марии Кюри. Работала в Принстонском университете в США и Институте биогеохимии им. Макса Планка () в Германии, а также в .
В 2009—2013 годах сопредседатель .

С 29 марта 2016 года вошла в британский .

Roadtoparis.info называл Коринн Ле Кере в числе «20 женщин, делающих волны в дебатах об изменении климата» (20 women making waves in the climate change debate).

Автор работ в Science,  и Nature Geoscience.

Отличия 
 2012 — Премия К. Берто Французской АН
 2013/2014 — Медаль Коперника, Copernicus Gesellschaft eV (первый удостоенный)
 2014 — Лектор им. Б. Болина, Стокгольмский университет
 2015 — Медаль Блеза Паскаля, European Academy of Sciences
 2019 -  от IAPSO
 Премия Хейнекена (2020)

Источники 

 http://www.tyndall.ac.uk/people/corinne-le-quéré

Высокоцитируемые учёные (HCR)
Женщины-учёные
Климатологи
Члены Лондонского королевского общества
Доктора философии
Выпускники Монреальского университета
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники факультета наук Университета Макгилла
Преподаватели Университета Восточной Англии
Персоналии:МГЭИК
Лауреаты премии Хейнекена